Kneipp steht für:

 Kneipp-Medizin (auch: Kneipp-Therapie), ein Behandlungsverfahren
 Kneipp Worldwide, Dachverband aller Kneippvereine
 Kneipp GmbH, deutscher Hersteller von Naturheilkundeprodukten
 Kneipp-Haus in Flensburg
 Kneipp-Journal, deutsche Gesundheitszeitschrift
 Kneipp Verlag, österreichischer Buchverlag, siehe Styria Media Group #Buchverlage

Kneipp ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Kneipp (1939–1986), deutscher Boxer und Boxtrainer
 Joseph Kneipp (* 1973), australischer Squashspieler
 Otto Kneipp (1884–1965), deutscher Politiker
 Sebastian Kneipp (1821–1897), bayerischer Priester und Hydrotherapeut

Siehe auch:

 Kneib
 Kneip